Нестеровцы — название населённых пунктов на Украине:

 Нестеровцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Нестеровцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.